Amerikai Egyesült Államok
Attica (Georgia)
Attica (Indiana)
Attica (Iowa)
Attica (Kansas)
Attica (Michigan)
Attica Township, Michigan
Attica (város, New York)
Attica (falu, New York)
Attica (Ohio)
Attica (Wisconsin)
 Kanada
Attica (Saskatchewan)